Lingua dera (Indonesia) (codice ISO 639-3 kbv)
Lingua dera (Nigeria) (codice ISO 639-3 kna)